Een energiebedrijf is 
 ofwel een nutsbedrijf dat de infrastructuur voor het vervoer van gas en/of elektriciteit aanlegt en beheert, 
 ofwel een energieleverancier die gebruikmaakt van deze infrastructuur om zijn product aan zijn klant te leveren. 
De Europese richtlijnen voor Energie vereisen een ontvlechting van deze activiteiten.

Overzicht van leveranciers

Zie ook
Nederlandse elektriciteitsmarkt
Belgische elektriciteitsvoorziening

Bedrijfstype